Д’Аркур д’Олонд () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Д’Аркур д’Олонд, Амеде Луи Шарль Франсуа (1771—1831) — французский аристократ, маркиз д’Аркур, член Палаты пэров.
 Д’Аркур д’Олонд, Жорж (1808—1883) — французский политик и дипломат, член Палаты пэров.
 Д’Аркур д’Олонд, Клод Эммануэль (1774—1840) — французский политический деятель и публицист.
 Д’Аркур д’Олонд, Шарль Луи Эктор (1743—1820) — французский государственный деятель, маркиз д’Аркур, член Палаты пэров.